Messehallen (Hamburg), de jaarbeurs van Hamburg
Messehallen (metrostation), een station van de Hamburgse metro